Bondsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bondsjön (Ringarums socken, Östergötland), sjö i Valdemarsviks kommun,  (13 ha)
Bondsjön (Skedevi socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (9,16 ha)
Bondsjön, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun,  (33,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn